Пира́тство:
 Пиратство — деятельность, совершаемая пиратами, грабёж кораблей на морях, океанах и реках.
 Пиратство — нарушение авторского права в области интеллектуальной собственности.
 Научное пиратство — нелегальный доступ к научной информации.
 Биопиратство — практика крупных компаний, связанная с патентованием известных рецептов.
 Радиопиратство — осуществление радиовещания в нарушение требований государства или владельцев радиостанции.

См. также